

Cinema
Wet Paint – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Charles Urban Trading Company
Wet Paint – film del 1926 diretto da Arthur Rosson
Paperino e l'usignolo (Wet Paint) – cortometraggio di animazione del 1946 diretto da Jack King
Tinta fresca (Wet Paint) – documentario del 2005 diretto da Paula Alzugaray e Ricardo Van Steen

Televisione
Wet Paint – episodio del 1992 della serie televisiva Banane in Pigiama
Wet Paint – episodio del 1992 della serie televisiva Kinsey
Wet Paint – episodio del 1993 della serie televisiva Bodger and Badger
Wet Paint – episodio del 1996 della serie televisiva Bodger and Badger
Wet Paint – episodio del 2010 della serie televisiva Nina and the Neurons: In the Lab
Wet Paint – episodio del 2010 della serie televisiva LA Ink